Dit is een lijst van planetoïden 17201-17300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (17201) Matjazhumar || 2000 AJ8|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (17202) - || 2000 AJ64 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (17203) - || 2000 AM64 || 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (17204) - || 2000 AR75 || 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (17205) - || 2000 AM105|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (17206) - || 2000 AJ125|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (17207) - || 2000 AW126|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (17208) Pokrovska || 2000 AH0|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (17209) - || 2000 AH148|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (17210) - || 2000 AY172|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (17211) Brianfisher || 2000 AY4|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (17212) - || 2000 AV183|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (17213) - || 2000 AF186|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (17214) - || 2000 AR189|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (17215) Slivan || 2000 AG8|| 6 januari 2000 || LONEOS
|-
| (17216) Scottstuart || 2000 AK3|| 7 januari 2000 || LONEOS
|-
| (17217) - || 2000 AR243|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (17218) - || 2000 BV16 || 30 januari 2000 || LINEAR
|-
| (17219) Gianninoto || 2000 CV || 1 februari 2000 || CSS
|-
| (17220) Johnpenna || 2000 CX6|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (17221) - || 2000 CZ28 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (17222) Perlmutter || 2000 CU4|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (17223) - || 2000 CX56 || 5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (17224) Randoross || 2000 CP8|| 5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (17225) Alanschorn || 2000 CS0|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (17226) - || 2000 CC76 || 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (17227) - || 2000 CW80 || 11 februari 2000 || F. B. Zoltowski
|-
| (17228) - || 2000 CJ94 || 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (17229) - || 2000 CR97 || 13 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (17230) - || 2000 CX116|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (17231) - || 2000 CB122|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (17232) - || 2000 DE3 || 27 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (17233) Stanshapiro || 2000 DU8|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (17234) - || 2000 EL11 || 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (17235) - || 2000 EC29 || 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (17236) - || 2000 EK45 || 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (17237) - || 2000 EC50 || 7 maart 2000 || K. Korlević
|-
| (17238) - || 2000 EP56 || 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (17239) - || 2000 EH95 || 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (17240) Gletorrence || 2000 EK5|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (17241) Wooden || 2000 EM6|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (17242) Leslieyoung || 2000 EX0|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (17243) - || 2000 FX35 || 29 maart 2000 || LINEAR
|-
| (17244) - || 2000 FF50 || 28 maart 2000 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (17245) - || 2000 GS42 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (17246) Christophedumas || 2000 GL74 || 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (17247) Vanverst || 2000 GG5|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (17248) - || 2000 GC107|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (17249) Eliotyoung || 2000 GM0|| 2 april 2000 || LONEOS
|-
| (17250) Genelucas || 2000 GW2|| 11 april 2000 || C. W. Juels
|-
| (17251) Vondracek || 2000 GA7|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (17252) - || 2000 GJ127|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (17253) Vonsecker || 2000 GW6|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (17254) - || 2000 GG137|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (17255) - || 2000 GS163|| 11 april 2000 || Spacewatch
|-
| (17256) - || 2000 HZ22 || 30 april 2000 || LINEAR
|-
| (17257) Strazzulla || 2000 HM5|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (17258) Whalen || 2000 HK0|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (17259) - || 2000 JE1 || 2 mei 2000 || LINEAR
|-
| (17260) Kušnirák || 2000 JQ58 || 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (17261) - || 2000 JB62 || 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (17262) Winokur || 2000 JS2|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (17263) - || 2000 JL65 || 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (17264) - || 2000 JM66 || 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (17265) Debennett || 2000 JP3|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (17266) - || 2000 KT6 || 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (17267) - || 2000 KY48 || 28 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (17268) - || 2000 KZ50 || 29 mei 2000 || LINEAR
|-
| (17269) Dicksmith || 2000 LN1|| 3 juni 2000 || J. Broughton
|-
| (17270) Nolthenius || 2000 LB2 || 4 juni 2000 || J. Broughton
|-
| (17271) - || 2000 LL2 || 4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (17272) - || 2000 LU4 || 5 juni 2000 || LINEAR
|-
| (17273) Karnik || 2000 LD3|| 5 juni 2000 || LINEAR
|-
| (17274) - || 2000 LC16 || 7 juni 2000 || LINEAR
|-
| (17275) - || 2000 LX19 || 8 juni 2000 || LINEAR
|-
| (17276) - || 2000 LU22 || 4 juni 2000 || NEAT
|-
| (17277) Jarrydlevine || 2000 LP5|| 7 juni 2000 || LINEAR
|-
| (17278) Viggh || 2000 LK7|| 6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (17279) Jeniferevans || 2000 LX7|| 6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (17280) Shelly || 2000 LK8|| 6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (17281) Mattblythe || 2000 LV8|| 6 juni 2000 || LONEOS
|-
| (17282) - || 2000 LS34 || 3 juni 2000 || Spacewatch
|-
| (17283) Ustinov || 2000 MB1|| 24 juni 2000 || J. Broughton
|-
| (17284) - || 2000 MJ5 || 26 juni 2000 || LINEAR
|-
| (17285) Bezout || 2000 NU || 3 juli 2000 || P. G. Comba
|-
| (17286) Bisei || 2000 NB6|| 8 juli 2000 || BATTeRS
|-
| (17287) - || 2000 NP10 || 7 juli 2000 || LINEAR
|-
| (17288) - || 2000 NZ10 || 10 juli 2000 || P. R. Holvorcem
|-
| (17289) - || 2037 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17290) - || 2060 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17291) - || 2547 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17292) - || 2656 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17293) - || 2743 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17294) - || 2787 P-L || 26 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17295) - || 2827 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17296) - || 3541 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17297) - || 3560 P-L || 22 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17298) - || 4031 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17299) - || 4168 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (17300) - || 4321 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten